Flondor se poate referi la:

 Flondor (familie)
 Constantin de Flondor (1889-1942), jurist, ministru plenipotențiar român, mareșal al Curții Regale.
 Constantin Flondor (n. 1936), pictor român, decan la Universității de Vest Timișoara (1996-1999)
 Gheorghe Flondor (1892-1976), politician român, ultimul rezident regal al Ținutul Suceava
 Iancu Flondor (1865-1924), politician și patriot român 
 Nicu Flondor (1872 - 1948), politician, jurist și economist român
 Tudor de Flondor, (1862 - 1908), compozitor politician, jurist și economist român

Vezi și 
 Flondora, Botoșani, sat în comuna Manoleasa, județul Botoșani

Nume de familie românești